El apellido árabe Ibn Sahl puede referirse a:
 Ibn Sahl (c. 940 a 1000), un matemático e ingeniero especializado en  óptica, arábigo; 
 Ibn Sahl de Sevilla (1212-1251), poeta judío en lengua árabe de Andalucía;
 Ahmed Ibn Sahl al-Balji (850-934), un erudito persa musulmán;
 Ali Ibn Sahl al-Tabari Rabán (838-870), un "hakim", erudito islámico, médico y psicólogo;
 Fadl Ibn Sahl, un visir persa de la época abasí;
 Shapur Ibn Sahl, un médico cristiano persa del siglo IX.